Op Roland Garros 2016 speelden de vrouwen van zondag 22 mei tot en met zaterdag 4 juni de wedstrijden in het enkelspel.

Toernooisamenvatting 
De Amerikaanse Serena Williams was de titelverdedigster. Zij was als eerste geplaatst en bereikte de finale. Daarin werd zij in twee sets verslagen door het vierde reekshoofd, de Spaanse Garbiñe Muguruza.

De Nederlandse Kiki Bertens bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door Serena Williams.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de derde ronde; de latere winnares was te sterk voor haar. Haar landgenote Kirsten Flipkens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Deelneemsters uit België en Nederland

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2016